Юлиус Зоммербродт ():
 Зоммербродт, Юлиус Вильгельм (1813—1903) — немецкий филолог и педагог.
 Зоммербродт, Юлиус Генрих (1839—1893) — немецкий психолог, профессор университета в Бреслау.